Muzo puede referirse a:

 Muzo, municipio colombiano perteneciente al departamento de Boyacá.
 Muzo (grupo indígena), grupo indígena colombiano de la familia Caribe que se asentó en el municipio de Muzo y circunvecinos.